Spojení písmen K a Z může mít různé významy:

KZ 
 KZ – kód ISO 3166-2 pro Kazachstán
 Koncentrační tábor v dobách nacismu (německá zkratka slova Konzentrationslager)
 konečná zastávka
 klasifikační závod
 kulturní zařízení

.kz 
 .kz – internetová doména nejvyššího řádu pro Kazachstán

Externí odkazy